Wicked Game – album del 2012 del gruppo inglese Il Divo
 Wicked Game – album del 1990 di Chris Isaak
 Wicked Game – singolo del 1990 di Chris Isaak